Salce puede también referirse a:

Botánica
 El nombre común de la planta Salix alba.
 El nombre común de la planta Salix atrocinerea.
 El nombre común de la planta Salix cantabrica.
 El nombre común de la planta Salix fragilis.

Divisiones administrativas
 Arauzo de Salce, municipio de la provincia de Burgos.
 Salce (Riello), localidad del municipio de Riello, provincia de León.
 La Salce (Asturias), lugar de la parroquia Prado, concejo de Cabrales, Principado de Asturias.
 Salces (Cantabria), localidad del municipio de Hermandad de Campoo de Suso en Cantabria.
 Salce (Zamora), municipio de la provincia de Zamora.